478 км, 478-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 478 км (Октябрьская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога	(Новгородская	область). Код 056326
 478 км (Московская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога	(Смоленская	область). Код 171331